Скрипка:
 Скрипка — классический музыкальный инструмент.
 Скрипка — фольклорный музыкальный инструмент.
 «Скрипка» (2005) — фильм мексиканского режиссёра Франсиско Варгаса.
 «Скрипка» (2017) — короткометражный фильм режиссёра Константина Фама.

Носители фамилии 
 Скрипка, Владимир Эдуардович (род. 1974) — украинский футболист.
 Скрипка, Григорий Гордеевич (1902—2002) — советский военачальник, полковник.

См. также 
 Скрипка Энгра (значения)
 Скрипко (фамилия)
 Скрипки (топоним)
 Скрипочка